Kalush kan betyde:
 Kalush Orchestra – ukrainsk hiphop-gruppe
 Kalusj – by i Ukraine (Kalush er den engelske transakription af ukrainsk Калуш)